Харитоново — деревня в Куньинском районе Псковской области России. Входит в состав Куньинской волости.

География 
Расположена в 10 километрах к югу от районного центра, пгт Кунья.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 55 жителей.

История 
С января 1995 до декабря 2005 года деревня входила в состав Октябрьской волости (с центром в деревне Встеселово), января 2006 до апреля 2015 года — в состав также ныне упразднённой Слепнёвской волости.

Примечания 

Населённые пункты Куньинского района